Fredrik Norrena (né le  à Jakobstad en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière

En club  
En 1993, il commence sa carrière en SM-liiga au TPS Turku. Il est choisi en 2002 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par le Lightning de Tampa Bay en , en . En 2002, il poursuit sa carrière en Elitserien en jouant pour le Frölunda HC puis le Linköpings HC. Depuis 2006, il évolue aux Blue Jackets de Columbus en Ligue nationale de hockey.

En 2008-2009, il joue avec les Ak Bars Kazan dans la Ligue continentale de hockey. Il est alors le suppléant de Stanislav Galimov dans les buts de l'équipe et l'aide à remporter la Coupe Gagarine de la meilleure équipe des séries éliminatoires.

Il prend sa retraite en 2014. En 2017, il est intronisé avec le numéro 245 au Temple de la renommée du hockey finlandais.

En équipe nationale 
Avec l'équipe de Finlande, il a remporté en 2006 la médaille d'argent aux Jeux olympiques d'hiver de Turin. Il a également participé cinq fois aux championnats du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1992-1993 || TPS Turku || SM-liiga || 2 || 0 || 1 || 0 || 30 || 1 || 2 ||  || 0 || 0 || 5 ||  ||  || 307 || 11 || 2,14 ||  || 1 || 
|-
| 1993-1994 || TPS Turku || SM-liiga || 10 || 3 || 3 || 0 || 387 || 19 || 2,94 ||  || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 58 || 4 || 4,1 ||  || 0 || 0
|-
| 1993-1994 || Kiekko-67 Turku || FinD1 || 15 || 7 || 7 || 1 || 884 || 43 || 2,92 ||  || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || TPS Turku || SM-liiga || 22 || 14 || 6 || 2 ||  || 60 || 2,71 ||  || 1 || 4 || 11 || 7 || 4 || 666 || 27 || 2,43 ||  || 1 || 2
|-
| 1994-1995 || Kiekko-67 Turku || FinD1 || 15 || 7 || 7 || 1 || 828 || 34 || 2,46 ||  || 0 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || TPS Turku || SM-liiga || 26 || 14 || 8 || 3 ||  || 68 || 2,65 ||  || 0 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Kiekko-67 Turku || SM-liiga || 12 ||  ||  ||  || 725 || 36 || 2,98 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || AIK IF || SHL || 5 ||  ||  ||  || 274 || 21 || 4,6 || 84,1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Lukko Rauma || SM-liiga || 37 || 12 || 19 || 4 ||  || 105 || 2,9 ||  || 0 || 37 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || TPS Turku || SM-liiga || 20 || 11 || 4 || 1 ||  || 35 || 2,08 || 92,5 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 20 || 2 || 6 ||  || 0 || 0
|-
| 1999-2000 || TPS Turku || SM-liiga || 21 || 15 || 4 || 0 ||  || 35 || 1,79 ||  || 2 || 6 || 4 || 3 || 0 || 234 || 10 || 2,56 ||  || 0 || 0
|-
| 1999-2000 || TuTo Turku || FinD1 || 2 || 1 || 1 || 0 || 118 || 7 || 3,54 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || TPS Turku || SM-liiga || 39 || 26 || 10 || 3 ||  || 66 || 1,75 || 93,1 || 6 || 18 || 10 || 9 || 1 || 603 || 13 || 1,29 ||  || 2 || 10
|-
| 2001-2002 || TPS Turku || SM-liiga || 32 || 14 || 11 || 5 ||  || 62 || 1,98 || 93,2 || 2 || 18 || 4 || 1 || 3 || 256 || 7 || 1,64 ||  || 1 || 2
|-
| 2002-2003 || Frölunda HC || SHL || 23 ||  ||  ||  ||  || 56 || 2,42 || 90,7 || 1 || 31 || 4 ||  ||  || 288 || 6 || 1,25 ||  || 1 || 27
|-
| 2003-2004 || Linkopings HC || SHL || 40 ||  ||  ||  ||  || 68 || 1,69 || 93,9 || 9 || 16 || 3 ||  ||  || 176 || 6 || 2,05 ||  || 0 || 2
|-
| 2004-2005 || Linkopings HC || SHL || 43 ||  ||  ||  ||  || 78 || 1,86 || 93,4 || 5 || 24 || 6 ||  ||  || 383 || 13 || 2,03 ||  || 0 || 2
|-
| 2005-2006 || Linkopings HC || SHL || 36 ||  ||  ||  ||  || 78 || 2,16 || 91,3 || 4 || 35 || 11 ||  ||  || 693 || 22 || 1,9 ||  || 2 || 4
|-
| 2006-2007 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 55 || 24 || 23 || 3 ||  || 137 || 2,78 || 90,4 || 3 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 37 || 10 || 19 || 6 ||  || 89 || 2,73 || 89,6 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 8 || 1 || 3 || 2 || 323 || 17 || 3,16 || 87,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Ak Bars Kazan || KHL || 11 || 7 || 4 || 2 || 669 || 17 || 1,52 || 93,1 || 1 || 4 || 15 ||  ||  || 892 || 29 || 1,95 ||  || 2 || 4
|-
| 2009-2010 || Linkopings HC || SHL || 45 ||  ||  ||  ||  || 106 || 2,49 || 90,7 || 3 || 26 || 9 ||  ||  || 561 || 22 || 2,35 ||  || 1 || 25
|-
| 2010-2011 || Linkopings HC || SHL || 48 ||  ||  ||  ||  || 103 || 2,12 || 91,8 || 6 || 12 || 7 ||  ||  || 423 || 17 || 2,41 ||  || 0 || 4
|-
| 2011-2012 || Linkopings HC || SHL || 47 ||  ||  ||  ||  || 104 || 2,31 || 91,7 || 4 || 12 || 1 ||  ||  ||  ||  || 2,77 || 92,5 ||  || 
|-
| 2012-2013 || Växjö Lakers HC || SHL || 46 || 19 || 27 || 0 ||  || 95 || 2,09 || 91,8 || 6 || 0|| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || TPS Turku || SM-liiga || 48 || 12 || 22 || 10 ||  || 129 || 2,89 || 91 || 1 || 64|| - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en novembre 1973
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Lukko Rauma
Joueur de l'AIK IF
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Linköpings HC
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Médaillé d'argent olympique finlandais
Joueur des Växjö Lakers HC
Naissance à Jakobstad